Thrips (от  «древоточец») — род трипсов (Thysanoptera), крупнейший в составе отряда. Около 300 видов. Для фауны бывшего СССР указывалось около 40 видов.

Описание 
Длина 1—2 мм. Усики состоят из 7—8 члеников. Голова поперечная. На заднем углу переднеспинки 2 длинные щетинки. Фурка среднегруди с тонким отростком спинулой. Нижнечелюстные щупики 3-члениковые. Передние крылья с заострённой вершиной. На V—VIII брюшных тергитах есть ктенидии. Яйцеклад самок изогнут вниз. Фитофаги, многие наносят вред культурным растениям.

Встречаются всесветно, включая Антарктику. Такие виды, как гладиолусовый трипс (Thrips simplex) и табачный трипс (Thrips tabaci) с помощью человеческой торговли расселись по многим материкам.

Систематика 
Около 300 видов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература 
 
 
 Mound, L. A. 2011: Grass-dependent Thysanoptera of the family Thripidae from Australia. — Zootaxa, 3064: 1-40.
 Mound, L. A. 2010: Species of the genus Thrips (Thysanoptera, Thripidae) from the Afro-tropical Region. — Zootaxa, 2423: 1-24.
 Mound, L. A.; Masumoto, M. 2005: The genus Thrips (Thysanoptera, Thripidae) in Australia, New Caledonia and New Zealand. — Zootaxa, 1020: 1-64.

Ссылки 
 
 

Роды трипсов